Drewnik bezeichnet

 Drewnik, Ortschaft der Gemeinde Ułęż, Powiat Rycki, Polen
 Drevníky, Gemeinde im Okres Příbram, Tschechien